Em direito tributário, a ocorrência da conduta prevista na hipótese de incidência configura o fato imponível. O fato gerador é a subsunção de fato concreto a hipótese de incidência, gerando uma obrigação tributária.

Direito tributário